Le province della Turchia (in turco: iller, singolare ili) sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 81. Esse sono ricomprese in regioni, prive di rilevanza amministrativa, e si suddividono a loro volta in distretti (ilçeler, singolare ilçe).

Le province prendono il nome dai rispettivi capoluoghi, detti anche distretti centrali, salvo che per le province di Hatay, Kocaeli e Sakarya.

Lista

Mappa

Voci correlate
Regioni della Turchia
Distretti della Turchia
ISO 3166-2:TR

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
Suddivisioni della Turchia